Greenhalgh ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Martlew Greenhalgh (1919–1989), britisch-schweizerische Schauspielerin, siehe Mary Martlew 
 Matt Greenhalgh, englischer Drehbuchautor 
 Peter Greenhalgh (1944–2020), britischer Radrennfahrer 
 Shaun Greenhalgh (* 1960), britischer Maler, Bildhauer und Kunstfälscher
 Stewart Greenhalgh (* 1950), australischer Geophysiker
 Tobias Greenhalgh, US-amerikanischer Bariton